Points attribués lors de la saison 2006-2007 de snooker :

Notes et références 

Points attribués lors de la saison 2006-2007 de snooker
Points attribués lors de la saison 2006-2007 de snooker